

Населені пункти та їхні частини

 Ґробля — село в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґробля — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґробля — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґробля — село в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґробля — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ґробля — частина міста Лащув у Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Ґробля — частина міста Неполомиці в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Ґробля — частина міста Осек у Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґробля — частина села Навуз у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґробля — частина села Бзовець у гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Ґробля — частина села Дзежковіце-Воля в гміні Дзешковіце Красницького повіту Люблінського воєводства
 Ґробля — частина села Скокув у гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґробля — частина села Клюки в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґробля — частина села Мелешинек у гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґробля — частина села Вельополе в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґробля — частина села Одпоришув у гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґробля — частина села Вавженьчиці в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґробля — частина села Ґдув у гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґробля — частина села Хростова в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґробля — частина села Келбаскі в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Ґробля — частина села Чудець у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Борек-Великий в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Тшеснь у гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Сурохів (Сурохув) у гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Оріхівці (Ожеховце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Палікувка в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Пащина в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Молодич у гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Хлопичі (Хлопіце) в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Дульча-Велика в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Жарувка в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґробля — частина села Удуж у гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґробля — частина села Янковиці в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Ґробля — частина села Вендзіна в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ґробля — частина села Пшишовіце в гміні Ґералтовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Ґробля — частина села Чекажевіце-Первше в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґробля — частина села Бронішув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґробля — частина села Невеж у гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Ґробля — частина села Вшембуж у гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Ґробля — осада в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґробля — осада в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґробля — осада в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґробля — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки